Indonesië:
Bima (schiereiland), een schiereiland van het Indonesische eiland Soembawa
Bima (stad), een stad op Soembawa in Indonesië, in de provincie Nusa Tenggara Barat
Bima Airport, een vliegveld op Soembawa
Bimanees (taal) of Bima, een Austronesische taal gesproken op Soembawa
Bima (etnische groep) (Suku Bima), etnische groep (volk) op Soembawa

Overige:
Bima (Nepal), een plaats in Nepal
Bima (synagoge), een verhoging in joods gebedshuis voor voorlezen van thora
Bima (mot), een geslacht van motten in de familie kokermotten
Bima (motorfiets), een Franse hulpmotorenfabrikant
Bima (tractor), een Frans tractormerk